Густав Линдстрём (род. 20 октября 1998) — шведский хоккеист, защитник.

Игровая карьера 
Линдстрём был выбран «Детройт Ред Уингз» под 38-м номером на драфте НХЛ 2017 года. 25 мая 2018 года Линдстрём подписал трехлетний контракт новичка с «Детройтом». 5 февраля 2020 года Линдстрём был вызван в основу из АХЛ. До того, как его отозвали, он сделал пять результативных передач в 45 играх за «Гранд-Рапидс Гриффинс». Дебютировал в НХЛ на следующий день в игре против «Баффало Сэйбрз».

17 августа 2020 года Линдстрём согласился вернуться в бывший шведский клуб Альмтуна в аренду до начала отложенного сезона 2020/21 в Северной Америке.

26 июля 2021 года Линдстрём продлил контракт с «Детройтом» на два года на 1,7 миллиона долларов.

Личная жизнь 
Дядя Линдстрёма — Маркус Рагнарссон, защитник, сыгравший девять сезонов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за «Сан-Хосе Шаркс» и «Филадельфия Флайерз». Двоюродный брат Густава, Якоб Рагнарссон, также играет в хоккей и был выбран «Нью-Йорк Рейнджерс» на драфте НХЛ 2018 года.

Игровая статистика

Клубная 
И - игры, Г - голы, П - передачи, О - очки, Ш - штрафные минуты.

Международная 
И - игры, Г - голы, П - передачи, О - очки, Ш - штрафные минуты.

Награды

Примечания 

Хоккеисты Швеции
Хоккейные защитники
Хоккеисты НХЛ
Родившиеся в лене Уппсала
Игроки ХК «Фрёлунда»
Игроки ХК «Альмтуна»
Игроки «Гранд-Рапидс Гриффинс»
Игроки «Детройт Ред Уингз»
Задрафтованные ХК «Детройт Ред Уингз»